Gilles Gobeil (1954 -), compositeur de musique électroacoustique résidant à Montréal, Canada ;
 Madeleine Gobeil, journaliste et professeure canadienne
 , une page d'homonymie.
 Samuel Gobeil, homme politique québécois

Toponymes 

Rivière Gobeil (Grande rivière Noire), un affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean), coulant dans Sainte-Félicité (L'Islet) et de Saint-Pamphile, dans L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada; et dans le Comté d’Aroostook, North Maine Woods, Maine, aux États-Unis.